Ио́сиф Ио́сифович Федоро́вич:
 Федорович, Иосиф Иосифович (контр-адмирал) (1822—1898) — военный моряк, герой Крымской войны (1853—1856 годов).
 Федорович, Иосиф Иосифович (горный инженер) (1875—1937) — один из основателей горноспасательного дела в России, один из основоположников горно-металлургической отрасли в Кузбассе.